Birstall (Leicestershire)
 Birstall (West Yorkshire)